Der J&S Cup 2007 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Warschau. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 30. April bis 6. Mai 2007 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Aljona Bondarenko mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Wera Duschewina / Tetjana Perebyjnis mit 7:5, 3:6 und [10:2] gegen Jelena Lichowzewa / Jelena Wesnina.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Warschau